Pede kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Neerpedebeek, å, Vallonien, Province du Hainaut,

Estland 

 Pedja Jõgi, å, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar